LoTus feat. Rosava  — альбом проекту співачки Росави.

Треки 
 Intro (Someday We'll Meet You Again)
 Windows Got Misted
 Shadows Of Unforgotten Ancestors
 Prayer
 Я відірвусь
 Two Clowns
 The Man
 Brainwashing Waltz
 Acid Green
 Rabbits On Your Towel
 Prayer (Kofein rmx)

Альбоми Росави